Aristobule (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :

Personnalités 
 Aristobule de Cassandréia, historien et compagnon d'Alexandre le Grand.
 Aristobule de Panéas, chroniqueur et philosophe juif d'Alexandrie ().

Princes et souverains 
 Aristobule , prince hasmonéen ;
 Aristobule II, prince hasmonéen ;
 Aristobule III, prince et grand prêtre hasmonéen en 36 av. J.-C. ;
 Aristobule IV, prince de Judée (mort en 7 av. J.-C.), fils d'Hérode  le Grand et de Mariamme l'Hasmonéenne, père d'Agrippa  ;
 Aristobule le Mineur, fils du précédent, frère d'Agrippa  (mort après 44) ;
 Aristobule de Chalcis, fils d'Hérode de Chalcis, roi d'Arménie Mineure.

Saint chrétien 
 Aristobule (), un des soixante-dix disciples de Jésus-Christ, frère de saint Barnabé, disciple de saint Paul et supposé premier évêque de Grande-Bretagne ; fêté le 15 mars.

Références